Friedrich Kick ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kick (Maschinenbauer) (1840–1915), österreichischer Maschinenbauer, Hochschullehrer und Politiker
 Friedrich Kick (Architekt) (1867–1945), tschechischer Architekt und Hochschullehrer